BIOS peut désigner :
 Basic Input Output System, le système d'opérations élémentaires des ordinateur du type compatible IBM PC ;
 , une version en logiciel libre et open source du BIOS ; 
 Biological Innovation for Open Society, une initiative du laboratoire Cambia et une licence libre pour les innovations biologiques.

BiOS peut désigner :
 BiOS, un casque de protection multi-sport conçu par un neurochirurgien.

Bios peut désigner :
 bios, la vie qualifiée, par opposition à la zoé ;
 Bios, un concours avec un questionnaire à choix multiples (QCM) portant sur la biologie, organisé par le magazine Science & Vie Junior ;
 Bios (1999), un roman de science-fiction de Robert Charles Wilson.